Meining ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Meining (* 1964), deutscher Historiker, Journalist und Buchautor
 Harriet Maria und Peter Meining (* 1967 bzw. 1971), Künstlerehepaar